Lazio se poate referi la:
 Lazio, o regiune a Italiei unde se află Roma 
 Eccellenza Lazio, campionatul regional de fotbal
 S.S. Lazio, un club de fotbal cu sediul în Roma
 Giro del Lazio, o cursă cu bicicleta
 Rick Lazio, un reprezentant american din statul New York
 Anse Lazio, o plajă de pe Insula Praslin, Seychelles
 20513 Lazio, un asteroid
 Masacrul de pe Viale Lazio, un incident istoric din Palermo, Sicilia
 MV Lazio, o navă de marfă italiană în exploatare 1953-1979

Vezi și
 Latium, numele vechi pentru Lazio